Polutant ali onesneževalec je snov ali energija vnešena v okolje, ki ima neželene učinke, ali pa negativno vpliva na uporabnost vira. Polutant lahko povzroči dolgo - ali kratkoročno škodo s spreminjanjem stopnje rasti rastlinskih ali živalskih vrst, ali pa posega v človekovo udobje, zdravje ali vrednost nepremičnin. Nekateri polutanti so biorazgradljivi  in zato ne bodo dolgo prisotni v okolju. Nekateri produkti razgradnje določenih polutantov so sami polutanti, kot so snovi DDE in DDD, ki nastanejo ob razgradnji DDT.

Različni tipi polutantov v okolju

Nerazgradljivi polutanti 
So polutanti, katerih okolje ne more sprejeti in predelati imenujemo jih  nerazgradljivi polutanti  (npr obstojne sintetične kemikalije, plastike in težke kovine). Zaloge polutantov se kopičijo v okolju. Škoda, ki jo povzroči odlaganje in kopičenje polutantov vedno preseže trenutno korist polutanta. Škodo bodo občutile še mnoge generacije za nami.

Razgradljivi polutanti 
Razgradljivi polutanti so tisti, ketere lahko narava oz. okolje samo predeluje, le če niso presežene njene zmožnosti vpijanja (npr. ogljikov dioksid, ki se absorbira z rastlinami in oceani). Razgradljivi polutanti razpadejo ali so razredčeni v manj škodljive koncentracije.

Pomembnejši polutanti vključujejo naslednje skupine:
 težke kovine
 Obstojni organski polutanti (Persistant organic pollutants), POP
 EPPP
 policikličnih aromatskih ogljikovodikov 
 Hlapne organske spojine 
 ksenobiotični polutanti

Svetlobno onesnaženje 
Svetlobno onesnaženje, je učinek antropogene svetlobe na nočno nebo. Vključuje tudi ekološko svetlobno onesnaževanje, kar opisuje učinek umetne svetlobe na organizme in ekosisteme kot celoto.

Območja vplivanja 
Polutante se lahko opredeli tudi glede njihovega območja vpliva, tako horizontalno kot vertikalno. Fund pollutants are not destroyed, but rather converted into less harmful substances, or diluted/dispersed to non-harmful concentrations.

Horizontalno območje 
Horizontalna cona se nanaša na območje, ki je poškodovana zaradi polutanta. Lokalni osnaževalci povzročajo škodo v bližini vira emisij. Regionalni onesnaževalci še naprej povzročajo škodo v bližini vira emisij.

Vertikalno območje
Vertikalna cono ločimoe glede na polucijo na tleh ali v ozračju. Površinski polutanti povzročajo škodo glede na koncentraijo polutanta, ki se nabira blizu površja. Globalni polutanti povzročajo škodo z visokimi koncetracijami v ozračju.

Regulacija polutantov

Mednarodno 
Polutanti lahko prečkajo mednarodne meje in so torej potrebni mednarodni predpisi za njihovo obvladovanje. Stockholmska konvencija o obstojnih organskih polutantih, ki je začela veljati leta 2004, je mednarodno pravno zavezujoč sporazum za nadzor obstojnih organskih onesnaževal.  Register izpustov in prenosov polutantov s (RIPP) je sistem za zbiranje in razširjanje informacij o okoljskih izpustih in prenosih strupenih kemikalij iz industrijskih in drugih objektov.

Evropska unija 
Funkcija Evropskega registra izpustov polutantov je vrsta RIPP, ki zagotavlja dostop do podatkov o letnih emisijah industrijskih obratov v državah članicah Evropske unije, kot tudi na Norveškem.

ZDA 
Poznajo razne standarde, ki določajo količine izpustov Odločba o čistem zraku, National Ambient Air Quality Standards, Clean Water Act  ter Resource Conservation and Recovery Act, za katere je odgovorna agencija za okolje Environmental Protection Agency. RCRA standard določa postopke ravnanja s polutanti.

Viri

Onesnaževanje